Diphyrama é um gênero monotípico de coleópteros da tribo Anaglyptini (Cerambycinae); com distribuição na América Central.

Espécie
 Diphyrama singularis Bates, 1872

Diphyrama
Gêneros monotípicos de cerambicídeos